Grimoald (auch: Grimwald oder Grimowald) ist ein männlicher germanischer Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Für den ersten Teil des Namens (grim) gibt es zwei mögliche Etymologien: er kann „grimmig“ bedeuten (z. B. althochdeutsch, altniederdeutsch, altfriesisch grim „grausam“) oder mit einem germanischen Wort für „Helm, Maske“ zusammenhängen (z. B. altnordisch gríma, altniederdeutsch, altenglisch grîma „Helm, Maske“).
Der zweite Teil des Namens (wald) bedeutet „herrschen, Herrscher“ und ist verwandt althochdeutsch waltan, waldan, altniederdeutsch waldan, altenglisch wealdan „herrschen“.

Personen namens Grimoald 
Grimoald ist der Name folgender historischer Personen:

Fränkische Herzöge
 Grimoald der Ältere (um 615 – 656 oder 657 hingerichtet), Sohn Pippins des Älteren, Fränkischer Hausmeier in Austrien seit 639
 Grimoald der Jüngere von Franken (um 676 oder 688 – 714 ermordet), Sohn von Pippin dem Mittleren, Hausmeier in Neustrien und Burgund, Vater von Theodebald von Franken
Herzöge von Benevent:
 Grimoald I. (* um 600, †671 oder 672), 647 oder 651–662 Herzog von Benevent und 661 oder 662–671 König der Langobarden, vermutlich verheiratet mit Uta (auch: Ita von Bayern), Tochter von Theodo I. von Bayern
 Grimoald II., 687–689 Herzog von Benevent
 Grimoald III., 787–806 Herzog von Benevent, Sohn Arichis II. von Benevent, Geisel seines Vaters bei Karl dem Großen
 Grimoald IV., 806–817 Herzog von Benevent
Herzöge von Bayern, Agilolfinger:
 Grimoald I. (?), Sohn von Garibald I., 590–595 Herzog in Bayern
 Grimoald II. († 728, ermordet), Sohn von Herzog Theodo II., Enkel von Agilolf von Bayern; Urenkel des Herzogs Garibald II.; 702–723 Herzog in Bayern (Freising); Konflikte mit dem hl. Korbinian von Freising
Heiliger Grimoald:
 Grimoald († um 700), Diakon und Märtyrer in Saintes (Gemeinde Tubize) in Brabant, gemeinsam mit Gondolf und Reineldis, Gedenktag: 16. Juli
 Grimoald († Anfang des 12. Jahrhunderts), Priester in Pontecorvo im Königreich Neapel, Gedenktag: 12. September
 sowie:
 Seliger Grimoaldo Santamaria (1883–1902)

Varianten 
 Von Grimaldo (Grimwald) abgeleitet ist der Name Grimaldi, siehe Grimaldi.

Der Name Grimbald hat nicht -wald, sondern -bald („kühn, mutig“) als zweiten Namensbestandteil.
 hl. Grimbald von St. Omer/Flandern († 901/03), Benediktinermönch und Prior vom Kloster St. Bertin, Mitbegründer der Universität Oxford und vom Kloster Newminister.

Anmerkungen 

Männlicher Vorname